Stowe steht für:

Orte:

in Dominica
 Stowe (Dominica)

in Kanada:
 Stowe (Alberta)

im Vereinigten Königreich:
 Stowe (Buckinghamshire)
 Stowe (Herefordshire)
 Stowe (Lincolnshire)
 Stowe (Northamptonshire)
 Stowe (Shropshire)
 Stowe (Staffordshire)
 Stowe-by-Chartley, Staffordshire

in den Vereinigten Staaten:
 Stowe (Pennsylvania)
 Stowe (Vermont)
 Stowe (West Virginia)
 Stowe Fork (Vermont)

den Familiennamen folgender Personen:
 Augusta Stowe-Gullen (1857–1943), kanadische Ärztin, Frauenrechtlerin und Theosophin, erste Frau mit einem akademischen Grad in Medizin in Kanada, Tochter der Emily
 Emily Stowe (1831–1903), kanadische Lehrerin, Ärztin, Frauenrechtlerin und Theosophin, erste praktizierende Ärztin in Kanada, Mutter der Augusta
 Harriet Beecher Stowe (1811–1896), US-amerikanische Schriftstellerin, erklärte Gegnerin der Sklaverei
 John Stowe (* 1966), Ordensgeistlicher und Bischof von Lexington
 Kenneth Stowe († 2015), britischer Verwaltungsbeamter
 Leo Stanton Rowe (1871–1946), US-amerikanischer Generaldirektor der Panamerikanischen Union
 Madeleine Stowe (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Nobu Stowe, japanischer Jazzpianist und Komponist
 William Stowe (1940–2016), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 Stow
 Stau